Terratinent
 Feudalisme
 Sionisme territorialista

Vegeu també 
 Territorialitat